Álvaro Fayad (1946-1986), guérillero colombien ;
 Anahid Fayad (1983-), actrice palestinienne d'origine syrienne ; 
 Ashraf Fayad (1980-), artiste, poète et écrivain palestinien ;
 Khalil Fayad (2004-), footballeur français ;
 Mahmoud Fayad (1925-2002), haltérophile égytpien ;
 Mona Fayad (1950-), femme politique et universitaire libanaise.